Тара́с Миха́йлович Зави́йский (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Брук-Бет Термалица».

Игровая карьера 
В шестилетнем возрасте отец отдал Михаила на гимнастику. Через два года будущий футболист пошёл в школу львовских «Карпат», где был определён в группу к Николаю Дударенко. Со временем перешёл к Роману Деркачу, под руководством которого играл в ДЮФЛ. В 10-м классе, в финальной части ДЮФЛ забил шесть голов в пяти матчах. После этого был приглашён в юношескую сборную Украины. В общей сложности со сборной провёл семь сборов. В январе 2013 года в составе жёлто-синих принимал участие в XXV турнире памяти Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге, где украинцы стали бронзовыми призёрами (главный тренер сборной — Александр Петраков).

Летом 2012 года Завийский был зачислен в юношескую команду «Карпат». После того как вратарь юных «зелёных львов», являвшийся их капитаном, покинул команду, капитанская повязка перешла к Тарасу. Всего в юношеской команде Завийский сыграл 21 матч, забил 9 голов. После одной из тренировочных игр с дублёрами футболисту сказали, что он поедет в Турцию на сборы со старшими. Не успев сыграть в дубле ни единого официального матча, парень был забран в основу. После первой тренировки с основой Николай Костов так прокомментировал появление игрока в своей команде, — «Тараса Завийского заметил не я, так как у меня не было возможности наблюдать за матчами юниорской команды. Зато мои помощники имели больше информации о молодых игроках и сказали, что на Тараса надо обратить внимание — он талантливый футболист. Конечно, я дал ему шанс себя проявить. Теперь многое будет зависеть и от него — как он адаптируется в нашей команде, как себя покажет на тренировках. Я надеюсь, что у него все сложится хорошо. По крайней мере, первые впечатления от его работы положительные».

В украинской Премьер-лиге футболист дебютировал 15 марта 2013 года в гостевом матче против запорожского «Металлурга» (1:1). Николай Костов выпустил молодого нападающего на 87 минуте матча вместо Михаила Кополовца, сделав Завийского самым молодым игроком чемпионата. После матча футболист так прокомментировал свою игру, — «Приятно, что тренер дал мне шанс проявить себя. Думаю, что я шансом на 100 % не воспользовался. Мог забить, когда Сергей Зенев здорово убрал пяткой оппонента и уступил мне место. Сергей сам имел возможность пробивать, но видел, что я нахожусь в лучшей позиции. Я целился в дальний угол, но вратарь „Металлурга“ смог отбить мяч ногой. Сделаю выводы и буду работать над реализацией в дальнейшем».

В январе 2015 года Игор Йовичевич в очередной раз взял нападающего на сборы с главной командой.

В сентябре 2018 года стал игроком клуба немецкой любительской Гессенлиги (5 по уровню дивизион) «Бухония» из Флидена, подписавши контракт до конца июня 2019.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Брук-Бет Термалица»